Кадьё ():

 Кадьё, Тревор (род. ?) — канадский военный деятель, генерал-лейтенант.
  (1903–1990) — канадский политик.